Gejl ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Gejl (* 1962), dänischer Naturfotograf und Sachbuchautor
 Mille Gejl (* 1999), dänische Fußballspielerin
 Niels Gejl (* 1962), dänischer Leichtathlet
 Trisse Gejl (* 1968), dänische Schriftstellerin

Gejl ist der dänische Ortsname des Ortes
 Geil (Munkbrarup) im nördlichen Schleswig-Holstein

siehe auch:

 Gail (Begriffsklärung)
 Gayl
 Geil